„Fusō” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Fusō” – okręt pancerny z lat 70. XIX wieku i okresu wojny rosyjsko-japońskiej
 „Fusō” – pancernik typu Fusō z okresu I i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów